Димитър Попмладенов Арабаджиев (Рабаджиев), известен като Митре Арабаджията или поп Митър, е български духовник и просветен деец.

Биография 
Роден е в Банско, където става свещеник. Отваря в дома си килийно училище и работи като учител. По-късно е помощник на учителя Никола Попфилипов. Негов ученик в Банско е българският възрожденец Михаил Попфилипов.

Васил Кънчов пише за поп Митър:

Димитър Арабаджиев поддържа връзка с Драган Цанков и пише дописки във вестник „България". Той проповядва сред населението против калугерството и постите, с което спомага за появата на протестантството в Банско.

Димитър Арабаджиев е баща на българския униатски епископ Лазар Младенов, революционерката Милана Колчагова и просветния деец Иван Младенов.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Банско
Български духовници от Македония
Български учители
Починали в Банско